Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20 van 1980 was de 8e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 20, een CONCACAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. 18 landen namen deel aan dit toernooi dat van 1 tot en met 17 augustus in de Verenigde Staten werd gespeeld. Aanvankelijk zou het toernooi in Haïti worden gespeeld. Mexico werd voor de 7e keer winnaar.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1981, dat in Australië werd gespeeld. De nummers 1 en 2 kwalificeerden zich voor dit toernooi. Dat waren Mexico en de Verenigde Staten.

Groepsfase

Groep Los Angeles

Groep Dallas

Groep Edwardsville

Groep Princeton

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Voetbal in de Verenigde Staten
Voetbal in 1980
CONCACAF voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in de Verenigde Staten